Станислав Яковлевич Доле́цкий (10 ноября 1919 — 8 марта 1994) — детский хирург, писатель, академик АМН СССР. Главный детский хирург Министерства здравоохранения РСФСР. Член Британской Ассоциации детских хирургов (1964) и Международной Ассоциации хирургов (1971).

Биография 
Родился 10 ноября 1919 года в Москве в семье революционера Якова Долецкого (1888—1937).

В 1941 году поступил в I Московский медицинский институт. Работал хирургом в Таганской больнице № 2 в Москве. В 1943—1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне, работал зауряд-врачом, а затем ведущим хирургом полевого передвижного госпиталя 2-го Белорусского фронта.
 
С 1947 года, после окончания 1-го Московского медицинского института, работал на кафедре детской хирургии 2-го Московского медицинского института ассистентом и доцентом у профессора С. Д. Терновского на базе ДГКБ № 13 имени Н. Ф. Филатова.

В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Паховые грыжи у детей».

В 1958 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Диафрагмальные грыжи у детей».

В 1958—1959 годах — заведующий кафедрой детской хирургии Ленинградского педиатрического института. С 1959 г. по 1994 г. работал в детской клинической больнице имени И. В. Русакова, ныне Святого Владимира.

С 1960 года — заведующий кафедрой детской хирургии ЦИУВ в Москве, ныне РМАНПО (www.rmapo.ru). Инициировал реорганизацию НИИ педиатрии Минздрава РСФСР и создание в его составе хирургического отделения новорождённых.

В течение 20 лет был председателем секции детской хирургии Всесоюзного общества хирургов.

Скончался 8 марта 1994 года.  Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище., на участке № 15  в  могиле  жены.

Семья 
Первая жена — Кира Владимировна Даниель-Бек Пирумян (1921—1984), доктор медицинских наук, хирург-онколог.

 Сын — Андрей Долецкий (1947—2019), доктор медицинских наук, профессор, анестезиолог-реаниматолог.
 Дочь — Алена Долецкая (род. 1955), кандидат филологических наук.

Вторая жена — Лола Геннадьевна Долецкая (род. 1970), кандидат медицинских наук, детский хирург.

Награды и премии 
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 Серебряный крест Заслуги (Польша)
 10 медалей
 Государственная премия СССР (1979) — за разработку методов оперативного лечения врождённых и приобретённых болезней раннего детского возраста (2 гос.премии)
 премия АМН СССР по педиатрии имени Н. Ф. Филатова,
 медали ВДНХ СССР

Труды 
Публиковался в журналах «Вопросы охраны материнства и детства», «Хирургия» и «Педиатрия». Автор около 200 научных работ («Ущемлённые паховые грыжи» (1952 год), «Диафрагмальные грыжи у детей» (1960 год), «Гнойно-воспалительные заболевания новорожденных» (1965 год), «Методы исследования системы воротной вены и аорты у детей через пупочные сосуды» (1967), «Общие проблемы детской хирургии» (1984 год) и др.) и нескольких научно-популярных книг.

Книги 
 Рубежи детской хирургии. — , 1971.
 Мысли в пути. — , 1977.
 Кто я такой. — , 1981.
 Всё начинается с детства. — , 1983.
 Моего ребёнка будут оперировать
 Высокочастотная электрохирургия (монография)

Память 
В июне 2019 года решением Учёного совета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), имя С. Я. Долецкого присвоено кафедре детской хирургии РМАНПО.

Примечания

Литература 
 Большая Медицинская Энциклопедия (3-е изд.). Т. 7. М., 1977. С. 1335.

Ссылки 
 Биография на сайте ДГКБ святого Владимира — бывшей Детской больницы № 2 им. И. В. Русакова
 Биография на сайте «Медицинский некрополь»
  О В.Высоцком вспоминает С.Долецкий

Выпускники 1-го МГМУ
Педиатры России
Хирурги России
Хирурги СССР
Педиатры СССР
Преподаватели РГМУ
Преподаватели Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища